Varanus marmoratus — вид ящериц из семейства варанов (Varanidae).

Описание 
Varanus marmoratus может достигать общей длины около 200 см и длины тела около 80 см. Окраска и рисунок могут быть очень изменчивы и сходны с таковыми у Varanus cumingi, но всегда немного более тёмные. Голова тёмная. Длина хвоста приблизительно в 1,4—1,7 раза превышает длину тела.

Этот вид варанов хорошо приспособлен к полуводному образу жизни, о чём свидетельствует сильно сжатый с боков хвост.

Распространение 
Varanus marmoratus обитает на некоторых северных и западных островах Филиппинского архипелага (Лусон, Миндоро, Каламиан и Палаван)

Систематика 
Вид Varanus marmoratus является представителем подрода Soterosaurus и входит в группу близкородственных видов Varanus salvator («водные вараны»). Помимо Varanus marmoratus в эту группу входят полосатый варан (Varanus salvator), Varanus cumingi, Varanus nuchalis и Varanus togianus. Ранее этот вид рассматривался в качестве подвида полосатого варана под названием Varanus salvator marmoratus.

Примечания

Ссылки 
 Varanus marmoratus на monitor-lizards.net.
 Varanus salvator marmoratus на HERPWATCH Philippines.

Вараны
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 1834 году